MS Charming è una nave da crociera della compagnia di navigazione Sanya International Cruise Development.

Storia

Seconda unità della classe Sun, la nave è stata costruita presso il cantiere navale di Monfalcone da Fincantieri ed è entrata in servizio nel 1998 con il nome Sea Princess per Princess Cruises.

Nel 2002 la nave è stata trasferita alla flotta P&O Cruises e, ribattezzata Adonia, ha cominciato le operazioni nel 2003, dopo una cerimonia di presentazione insieme alla gemella Oceana.

Nel 2005 Princess riacquisì la nave e la rinominò nuovamente Sea Princess, nome con la quale opera tuttora.

Nel settembre 2020 Princess Cruises ha annunciato di aver venduto la Sea Princess ad acquirenti non divulgati. 

Il 13 novembre 2020 Sea Princess è stata ufficialmente consegnata a Sanya International Cruise Development e ribattezzata Charming .

Navi gemelle
 Pacific World (ex Sun Princess)
Pacific Explorer
Queen of the Oceans

Note

Altri progetti 

Navi da crociera
Navi costruite dalla Fincantieri